Niemcy:
 Muldenhammer – dzielnica Eibenstock
 Muldenhammer – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Vogtland